Појам Стрмец може се односити на:

 Стрмец (Света Недеља), насељено место у саставу града Света Недеља, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Стрмец (Пресека), насељно место у општини Пресека, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Стрмец (Загреб), насењено место у саставу Града Загреба, Република Хрватска
 Стрмец (Велико Трговишће), насељно место у општини Велико Трговишће, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Букевски, насељено место у саставу града Велике Горице, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Хумски, насељно место у општини Хум на Сутли,  Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Подравски, насељно место у општини Петријанец, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Реметинечки, насељено место у саставу града Новог Марофа, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Стубички, насељно место у општини Стубичке Топлице,  Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Стрмец Сутлански, насељно место у општини Краљевец на Сутли, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска

 Стрмец (Идрија), насељно место у општини Идрија, Република Словенија
 Стрмец (Литија), насељно место у општини Литија, Република Словенија
 Стрмец (Велике Лашче), насељно место у општини Велике Лашће, Република Словенија
 Стрмец на Пределу, насељно место у општини Бовец, Република Словенија
 Стрмец над Добрно, насељно место у општини Добрна, Република Словенија
 Стрмец при Дестрнику, насељно место у општини Дестрник, Република Словенија 
 Стрмец при Лесковцу, насељно место у општини Видем, Република Словенија
 Стрмец при Орможу, насељно место у општини Ормож, Република Словенија
 Стрмец при Поленшаку, насељно место у општини Дорнава, Република Словенија
 Стрмец при Св. Флоријану, обчина Рогашка Слатина насељно место у општини Рогашка Слатина, Република Словенија